Лю́нгбю:
 Люнгбю (также Конгенс Люнгбю) — датский город.
 Люнгбю — датский футбольный клуб из города Конгенс Люнгбю.
 Люнгбю — футбольный стадион в городе Конгенс Люнгбю.

См. также 
 Люнгбю-Торбек — датская коммуна в составе области Ховедстаден.
 Люнгбю Радио — датская радиостанция.
 Культура Люнгбю — общее название культур Бромме и Аренсбургской.
 Симфонический оркестр Люнгбю-Торбек — датский оркестр из города Конгенс Люнгбю.